Espadanal (designando um conjunto de espadanas) pode referir-se a:
 Espadanal - lugar da freguesia de Ázere, concelho da Tábua
 Espadanal - lugar da freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém
 Espadanal - lugar da freguesia de Fragosela, concelho de Viseu
 Espadanal - lugar da freguesia de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador, concelho de Moura
 Espadanal da Azambuja - lugar da freguesia de Vila Nova da Rainha, concelho da Azambuja
 Apeadeiro de Espadanal da Azambuja - um apeadeiro no lugar anterior

Desambiguação